Чемпионат России по футболу 2017/2018 годов — 26-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. 6-й подряд сезон чемпионата России, организованный по системе «осень—весна». Очередной (и последний) сезон при финансовой поддержке компании «Росгосстрах».

Чемпионский титул защищал московский «Спартак», заняв в итоге третье место; за 1 тур до окончания турнира чемпионом стал московский «Локомотив» (в 3-й раз). Второе место занял ЦСКА. Таким образом, все медали чемпионата завоевали только московские клубы, подобное было 8-м таким случаем в чемпионатах России.

В декабре 2016 года главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и генеральным директором РФС Александром Алаевым в адрес президента РФПЛ Сергея Прядкина было направлено прошение о завершении чемпионата России по футболу 12—13 мая 2018 года, чтобы у сборной было больше времени на подготовку к чемпионату мира. На общем собрании РФПЛ, состоявшемся 25 января 2017 года, были предварительно утверждены даты начала и окончания чемпионата России — 16 июля 2017 года и 13 мая 2018 года соответственно.

Первый регистрационный период сезона продлится с 9 июня по 31 августа 2017 года, второй — с 23 января по 22 февраля 2018 года.

Регламент

Формат 
Чемпионат России по футболу 2017/2018 проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга на своём поле и поле соперника. Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2017/2018, выбывают в Первенство ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания клубов из премьер-лиги. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами Первенства ФНЛ 2017/2018, занявшими соответственно четвёртое и третье места.

Победителем переходных матчей признаётся команда, которая забьёт большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле. В случае, если команды забьют равное количество голов на своём и чужом поле, то после второго матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый без перерыва. Если в течение дополнительного времени обе команды забьют равное количество голов, то победителем будет команда, играющая в этом матче в гостях. Если в течение дополнительного времени голы не будут забиты, то победитель будет определён с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с правилами игры.

Команды, занявшие первое и второе места в Первенстве ФНЛ 2017/2018, а также победители стыковых матчей получают право выступать в сезоне 2018/2019 в Чемпионате России. Команды, проигравшие по итогам переходных матчей сезона 2017/2018, выступают в Первенстве ФНЛ 2018/2019.

Лимит на легионеров 
В составе одной команды одновременно на поле могут находиться не более 6 легионеров.

Клубы-участники 
По состоянию на 28 мая 2017 года участие в чемпионате обеспечили себе 16 команд. Четыре клуба-участника представляют Москву, одним клубом представлены Грозный, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Махачкала, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тосно, Уфа, Хабаровск и Тула.

Основная статья: Чемпионат России по футболу 2017/2018 (составы)

Изменения 
По итогам прошлого сезона в Футбольную национальную лигу выбыли следующие клубы:
 «Оренбург», занявший 13 место и уступивший в стыковых матчах «СКА-Хабаровск». Вернулся в ФНЛ сезон спустя;
 «Крылья Советов» (Самара), занявший 15 место. Вернулся в ФНЛ два сезона спустя;
 «Томь» (Томск), занявший 16 место. Вернулся в ФНЛ сезон спустя.

По итогам Первенства ФНЛ 2016/17 в премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Динамо» (Москва), занявший 1 место и вернувшийся в элитный дивизион сезон спустя;
 «Тосно» (Ленинградская область), занявший 2 место и вышедший в премьер-лигу впервые в своей истории.
 «СКА-Хабаровск», занявший 4 место и обыгравший в стыковых матчах «Оренбург». Вышел в премьер-лигу впервые в истории.

Места проведения соревнований 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Краснодар
! Зенит (Санкт-Петербург)
! Ростов (Ростов-на-Дону)
! Рубин (Казань)
|-
| Стадион ФК «Краснодар»
| Санкт-Петербург
| Ростов Арена
| Казань Арена
|-
| Вместимость: 34 302
| Вместимость: 56 196
| Вместимость: 45 000
| Вместимость: 45 379
|-
| 
| 
| 
| 
|-
! Арсенал (Тула)
! Ахмат (Грозный)
! Анжи (Махачкала)
! Тосно (Ленинградская область)
|-
| Арсенал
| Ахмат-Арена
| Анжи-Арена (Каспийск)
| Петровский (СПб)
|-
| Вместимость: 20 074
| Вместимость: 30 597
| Вместимость: 26 400
| Вместимость: 21 107
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="4" rowspan="1" |

|-
! Амкар (Пермь)
! Уфа
! Урал (Екатеринбург)
! СКА-Хабаровск
|-
| Звезда
| Нефтяник
| Центральный
| Стадион имени Ленина
|-
| Вместимость: 17 000
| Вместимость: 15 132
| Вместимость: 35 696
| Вместимость: 15 200
|-
| 
| 
| 
| 
|-
| colspan="2" rowspan="8" |

! Спартак (Москва)
! ЦСКА (Москва)
|-
| Открытие Арена
| ВЭБ Арена
|-
| Вместимость: 45 360
| Вместимость: 30 433
|-
| 
| 
|-
! Локомотив (Москва)
! Динамо (Москва)
|-
| РЖД Арена
| Арена Химки
|-
| Вместимость: 27 320
| Вместимость: 18 636
|-
| 
| 
|-
|}

Составы команд

Официальные представители

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Результаты матчей 

 •  •

Стыковые матчи РФПЛ — ФНЛ 
По окончании сезона прошли стыковые матчи между командами РФПЛ и ФНЛ за право выступать в 2018/19 в элитном дивизионе. Первые игры состоялись 17 мая; ответные — 20 мая. Согласно действующему регламенту 13-я команда РФПЛ («Амкар») играла с 4-й командой ФНЛ («Тамбов»), а 14-я команда («Анжи») с 3-й («Енисей»).

 Первые матчи

 Ответные матчи

Таким образом, по результатам стыковых матчей предполагалось, что команда «Амкар» сохранит прописку в Премьер-лиге на сезон 2018/19. Однако в июне 2018 года стало известно, что клуб не получил лицензию РФС и будет расформирован в связи с резким сокращением финансирования. В итоге было решено, что «Анжи» сохранит членство в РФПЛ.

«Тамбов» не смог пробиться в элитный дивизион и следующий сезон провёл в ФНЛ. «Енисей», обыгравший в стыковых матчах «Анжи», впервые в своей истории принял участие в главной лиге страны, заменив проигравшую команду (в связи с проблемами «Амкара» и «Енисей», и «Анжи» оказались в РФПЛ вместе).

Статистика игроков

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Лучшие по системе гол+пас 

Источник:

Хет-трики

Рекорды и знаковые действия игроков 
 Первый гол в сезоне: Николай Димитров («Урал») в ворота «Ростова» (15 июля 2017 года)
 Первый гол с пенальти: Николай Димитров («Урал») в ворота «Ростова» (15 июля 2017 года)
 Первый автогол: Артём Ребров («Спартак») в игре с «Зенитом» (6 августа 2017 года)

Статистика и рекорды чемпионата 
 Средний возраст игроков сезона — 27,17 года
 Самая крупная победа хозяев (+6): «Рубин» — «Анжи» — 6:0 (7-й тур, 19 августа 2017 года); «ЦСКА» — «Тосно» — 6:0 (19-й тур, 1 декабря 2017 года); «ЦСКА» — «Арсенал» — 6:0 (29-й тур, 6 мая 2018 года); «Зенит» — «СКА-Хабаровск» — 6:0 (30-й тур, 13 мая 2018 года)
 Самая крупная победа гостей (+4): «Анжи» — «Краснодар» — 1:5 (10-й тур, 16 сентября 2017 года), «Динамо» — «Локомотив» — 0:4 (26-й тур, 14 апреля 2018 года)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (7): «Спартак» — «Локомотив» — 3:4 (7-й тур, 19 августа 2017 года)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (6): «Рубин» — «Анжи» — 6:0 (7-й тур, 19 августа 2017 года); «ЦСКА» — «Тосно» — 6:0 (19-й тур, 1 декабря 2017 года); «ЦСКА» — «Арсенал» — 6:0 (29-й тур, 6 мая 2018 года); «Зенит» — «СКА-Хабаровск» — 6:0 (30-й тур, 13 мая 2018 года)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (18): «Спартак»

Статистика домашней посещаемости матчей команд

Рекорды посещаемости сезона 
матчи, собравшие не менее 25 тыс. зрителей

* — на стадионе Зенита не будут задействованы около 20 % трибун вследствие отсутствия сертификации самых верхних ярусов как минимум до весны 2018 года

Техническое оснащение

Турнирное положение молодёжных команд

Представители премьер-лиги на чемпионате мира 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российской футбольной Премьер-лиги

Россия
2017
Чемпионат России по футболу 2017/2018